

Cinema
 L'incontro – film del 2009 diretto da Numan Turkas
 L'incontro - film del 2021 diretto da Salvatore Romano

Letteratura
L'incontro – romanzo di Michela Murgia, edito Einaudi, 2012
L'incontro – libro di Fabio Tombari, 1961

Altro
L'incontro, conosciuto anche come Le due sorelle – dipinto di Pablo Picasso
L'incontro – di Vincenzo Cerami, 2005
L'incontro – giornale di Torino
L'incontro – brano degli U2 su di una poesia scritta da Andra Bocelli per la nascita del figlio Amos